CFE steht für:
 BA CityFlyer, britische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Certified Fraud Examiner, eine Berufsträgerbezeichnung zertifiziert durch die Association of Certified Fraud Examiners 
 Chronic Focal Encephalitis, englisch für Rasmussen-Enzephalitis
 Comisión Federal de Electricidad, staatliches, mexikanisches Energieversorgungsunternehmen
 Common Firmware Environment, eine Firmware-Schnittstelle mit Bootloader für SoCs, entwickelt von Breadcom
 Compagnie de Chemin de Fer Franco-Ethiopien, 1908 gegründetes Unternehmen, das den Bau der Äthiopischen Eisenbahn vorantreiben sollte
 Confédération Fiscale Européenne, ein Zusammenschluss europäischer Steuerberater-Berufsverbände
 Conventional Forces in Europe Treaty, der Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in Europa
 Cycle-friendly Employer Zertifizierung der European Cyclists Federation
 Flughafen Clermont-Ferrand Auvergne in Frankreich (IATA-Code)
 den Titel Certified Financial Engineer, welcher vom Europäischen Institut für Financial Engineering und Derivateforschung verliehen wird. 
 Abkürzung zur Kennzeichnung der Klassifizierung von Bildmarken und Bildteilen von Wort-Bild-Marken nach der Wiener Klassifikation. Die Abkürzung CFE wird dem numerischen Klassenbezeichnung als Präfix vorangestellt.

CFE